Das International Championships of Spain 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Barcelona. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 19. bis 24. April 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Barcelona